Камерарий на юге Европы — то же, что камергер на севере Европы.

 Камерленго (камерарий) — одна из высших придворных должностей при Святом Престоле. Согласно традиции, именно камерарий должен официально подтвердить смерть папы.
 Иоахим Камерарий Старший (1500—1574) — немецкий филолог и историк.
 Иоахим Камерарий Младший (1534—1598) — немецкий медик, ботаник и гуманист.; сын предыдущего.